Nederlandse personen:
 Hans Jansen (arabist) (1942-2015)
 Hans Jansen (dammer) (1956)
 Hans Jansen (theoloog) (1931-2019)
 Hans Jansen (toetsenist)

Zie ook
Hans Janssen